Amorphogynia grupchei är en fjärilsart som beskrevs av Carnelutti 1986. Amorphogynia grupchei ingår i släktet Amorphogynia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
grupchei